Masterplan (englisch: Übergeordneter Plan) bezeichnet:

 Masterplan (Band), eine deutsche Power-Metal-Band und ein gleichnamiges Album
 Masterplan Binnenschifffahrt, 2019
 Masterplan (Album), das erste Album von Stefanie Heinzmann
 Masterplan (Stadtplanung), einen umfassenden Gebietsentwicklungsplan in der Stadtplanung
 The Masterplan, ein Album  der britischen Band Oasis mit einer gleichnamigen Single

Siehe auch